Sybaris bezeichnet:

 Sybaris, eine antike Stadt im Golf von Tarent
 Sybaris, einen Fluss in der Antike in der Ebene von Sybaris; heute Coscile
 Sybaris (Ungeheuer), ein drachenähnliches Ungeheuer der griechischen Mythologie
 Sybaris (Schiff), eine 70 m lange Segelyacht
 einen auf einem von Pausanias (6.6.11) beschriebenen Gemälde dargestellten Jüngling, vielleicht ein Flussgott
 einen Begleiter des Aeneas, der von Turnus getötet wird (Vergil Aeneis 12.363)
 eine Tochter des Themistokles (Plutarch Themistokles 32)
 ein obszönes Gedicht des Hemitheon (Ovid Tristien 2.427)